Eurojet är en flygmäklare på den svenska resemarknaden, vars verksamhet går ut på att köpa upp kapacitet från flygbolag och sälja den vidare uppdelad i block av flygstolar till andra resebyråer och även enstaka flygstolar till konsument. 

Eurojet har specialiserat sig på försäljning av flygresor i den lägre prisklassen till Kroatien och Bulgarien

Eurojet har ett dotterbolag som heter Krabi Air Sweden som har ambition att flyga till Krabi och Bangkok från Oslo och Göteborg. En delägare i Eurojet är Adriatic Air Service.

Externa länkar
Eurojet
Alla bolag

Trafikflyg